Augustin Deac – scrittore e docente rumeno
 Bogdan-Daniel Deac – scacchista rumeno, Grande maestro
 Ciprian Deac – calciatore rumeno, centrocampista
 Gabriel Deac – calciatore rumeno